Kituro steht für:

 Kituro Rugby Club, einen belgischen Sportclub
 Kituro (Vulkan), einen 1948 ausgebrochenen Vulkan in der Demokratischen Republik Kongo
 Kituro (Kenia), einen Ort im Baringo County in Kenia